Oost-Westverbinding (Suriname), een oost-westverbinding in Suriname
Noordelijke Oost-Westverbinding, een oost-westverbinding in West-Siberië
Verschillende Europese wegen, zie Europese weg#Oost-West belangrijke wegen

Zie ook
Oost/Westlijn